Аквароне () — итальянская фамилия. Известные носители:

  (род. 1931) — итальянский политик.
  (1875 — 1952) — уругвайский артист.
  (род. 1917) — итальянский футболист.